Појам  може да се односи на:

Династија Хабзбург 
 Марија Тереза од Шпаније,
 Марија Тереза од Аустрије (1684–1696),
 Марија Терезија,
 Марија Тереза од Аустрије (1762–1770),
 Марија Тереза од Аустрије (1767–1827),
 Марија Тереза од Напуља и Сицилије,
 Марија Тереза од Аустрије-Есте (1773–1832),
 Марија Тереза од Аустрије (1801–1855),
 Марија Тереза од Аустрије (1816–1867),
 Марија Тереза од Аустрије-Есте (1817–1886),
 Марија Тереза од Аустрије (1845–1927),
 Марија Тереза од Аустрије (1849–1919),

Династија Браганца 
 Марија Тереза од Португалије,
 Марија Тереза од Левенштајна-Вертхајма-Розенберга,

Остало 
 Марија Тереза, Велика војвоткиња од Луксембурга (1956)